Vincelles puede referirse a: 

 Vincelles, comuna francesa situada en Jura; 
 Vincelles, comuna francesa situada en Marne; 
 Vincelles, comuna francesa situada en Saona y Loira; o
 Vincelles, comuna francesa situada en Yonne.